Tramlijn 42 (buurtspoorwegen Antwerpen)
 Vroegere tramlijn 42: Charleroi - Pont-à-Celles